Die 1. Amateurliga Hessen 1962/63 war die 13. Spielzeit der Fußball-Hessenliga als dritthöchste Spielklasse. Meister wurde der VfB Gießen, der aufgrund der Gründung der Regionalliga nicht aufsteigen konnte. Absteigen mussten FC Burgsolms, Germania Ober-Roden und VfB Friedberg.

Weblink 
 1. Amateurliga Hessen Saison 1962/63 bei asc-neuenheim.de

1963
Fußballsaison 1962/63
1963